Le château de la Gaudinière peut désigner les édifices suivants :

France 
 Le château de la Gaudinière à Nantes (Loire-Atlantique) ;
 Le château de la Gaudinière à La Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher) ;
 Le château de la Gaudinière à Égry (Loiret);
 Le Château de la Gaudinière à Forcé (Mayenne).